Села:
 Бандурове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Бандурове — Кіровоградська область, Олександрівський район